Cunaviche es una de las tres parroquias civiles en el Municipio Pedro Camejo del Estado Apure en Venezuela. 

La parroquia civil lleva el nombre del río Cunaviche.

Novela de Rómulo Gallegos
En la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, el legendario personaje ficticio don Evaristo Luzardo, fundador del hato Altamira, era apodado "el cunavichero". Su descendiente era Santos Luzardo, el protagonista de la novela.

Referencias 

Apure